Пэнвэльвеем  — топоним (тип: потамоним) в России чукотского происхождения.

Сложен из двух чукотских слов: пэнвэл «самец-двухлетка» (оленя, моржа), вээм «река».

Чукотский автономный округ 
 Пэнвэльвеем — река, впадает в Анадырский залив Берингова моря, координаты 64°51' с. ш. 175°39' з. д., код ГКГН 157315.
 Пэнвэльвеем — река, впадает в губу Куэткуйым Колючинской губы Чукотского моря, координаты 66°18' с. ш. 174°39' з. д., код ГКГН 157588.
 Пэнвэльвеем — река, правый приток р. Анадырь, координаты 66°16' с. ш. 170°03' в. д., код ГКГН 157595.
 Пэнвэльвеем — река, левый приток р. Малый Анюй, координаты 67°09' с. ш. 168°45' в. д., код ГКГН 560335.
 Пэнвэльвеем — река, левый приток р. Малый Анюй, координаты 67°09' с. ш. 168°46' в. д., код ГКГН 789519.

См. также

Примечания